Olivier Bardolle, né le , est un critique et essayiste français.

Biographie 
Il dirige la maison d'édition « l'Éditeur ». Il privilégie l'explication par le texte plutôt que par la biographie de l'auteur, rejoignant en cela Marcel Proust dans « Contre Sainte-Beuve ». Il considère, à l'instar de Lévi-Strauss, que l'humanité, sous la pression démographique est dans une impasse historique. Ce thème est traité de multiples façons dans son livre majeur La vie des hommes.

Bibliographie
Mon réveillon avec le dernier des chiens (roman philosophique), Ramsay (2001).
Le Monologue implacable, Ramsay (2003).
La Littérature à vif (le cas Houellebecq), L’Esprit des péninsules (2004).
De l’excès d'efficacité des systèmes paranoïaques, L’Esprit des Péninsules (2005).
Des ravages du manque de sincérité dans les relations humaines, L’Esprit des péninsules (2006).
Éloge de la Graisse, Jean-Claude Gawsewitch, l’Éditeur (2006).
De la prolifération des homoncules sur le devenir de l'espèce, L’Esprit des péninsules (2008).
Petit traité des vertus réactionnaires, l’Éditeur (2010).
La vie des jeunes filles (essai sur la condition féminine, mais pas seulement), l’Éditeur (2011).
L'agonie des grands mâles blancs sous la clarté des halogènes, l’Éditeur (2012).
La vie des hommes, l’Éditeur (2014).
 Le cynisme comme remède au chagrin d'amour, l’Éditeur (2015).
 De la joie de vivre par temps hostiles, l’Éditeur (2016).
 La disparue du Flore, Selena Editions (2022)

Notes et références

Liens externes

 Critique de La Littérature à vif
 Portrait,  sur le site de la maison d'édition « l'Éditeur »

Journaliste français du XXIe siècle
Critique littéraire français
Naissance en août 1954